Stefano Ricci, casa di moda fondata dall'omonimo stilista e imprenditore
Stefano Ricci, stilista e imprenditore italiano
Stefano Ricci, contrabbassista dei Quintorigo
Stefano Ricci, scultore italiano
Stefano Ricci, fumettista italiano
Stefano Ricci, calciatore italiano
Stefano Ricci, giocatore italiano di football americano
Stefano Ricci, drammaturgo italiano
Stefano Ricci, ingegnere italiano e docente universitario di ingegneria
Stefano Ricci, capitano reggente sammarinese